Brje je lahko:

 Brje, dolina ob sotočju Save
 Brje, občina Ajdovščina
 Brje pri Komnu, občina Komen
 Brje pri Koprivi, občina Sežana